Le montagne di Gruber sono una catena montuosa dell'Antartide facente parte del più grande insieme montuoso chiamato montagne di Wohlthat, di cui costituiscono la parte nord-orientale. Situata nella Terra della Regina Maud e in particolare in corrispondenza della costa della Principessa Astrid, la formazione è composta da un massiccio principale circondato da diversi affioramenti rocciosi e le sue vette raggiungono i 2.460 m s.l.m. con il monte Bastei.

Storia 
Le montagne di Gruber sono state scoperte e fotografate durante la spedizione Nuova Svevia, 1938-39, comandata dal capitano tedesco Alfred Ritscher. In seguito esse sono state nuovamente esplorate dalla sesta spedizione antartica norvegese, 1956-60, che le ha così battezzate in onore del cartografo tedesco Otto von Gruber, che per primo delineò le mappe di questa zona grazie alle fotografie scattate durante la sopraccitata spedizione tedesca.

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruber
Gruber